Ходжия Махкамова (1920 год — 2007 год, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский партийный и государственный деятель, Заместитель министра связи УзССР (1941—1961).

Биография 
Родилась в 1920 году в г. Ташкенте.
 1934—1941 гг. — Машинистка узла связи
 1941—1957 гг. — Заместитель министра связи УзССР,
 1957—1978 гг. — Начальник отдела кадров министерства связи УзССР.

Депутат Верховного Совета СССР 2-7 созывов.

Долгое время была членом комиссии по помилованию Ташкентского городского Кенгаша

С 1984 г. на пенсии.

Награды и звания 
Награждена медалью Шухрат (2001)

Семья 
Была замужем за Рахимовым Наби Рахимовичем (1916—2001). Наби Рахимов был профессором института культуры УзССР.

Имела 3-х детей:

Рахимов Равшан Набиевич

Рахимова Умида Набиевна

Рахимов Рустам Набиевич

Источники 
 Список депутатов Верховного Совета Узбекской ССР 4 созыва

Депутаты Верховного Совета СССР
Родившиеся в Ташкенте
Политики Узбекской ССР